El término degradación puede significar lo siguiente:

En lo referente a lo militar o eclesiástico, degradación es una pena que se aplica a los culpables de delitos de extrema gravedad, y que comporta la destitución pública del empleo. 
En edafología, la degradación del suelo , modificación del terreno y pérdida de parte de sus elementos, particularmente orgánicos.
En ecología, la degradación ambiental es el deterioro del medio ambiente.
En física, es la transformación de la energía de una forma a otra menos apta para producir un trabajo mecánico y con carácter irreversible.
En química, degradación polimérica o cambio de las propiedades de un polímero;
también refiere a varias reacciones en que las moléculas orgánicas pierden uno o varios átomos de carbono, o donde las moléculas complejas se descomponen en otras más simples.
En diseño gráfico, degradación de colores o gradiente de color.
En pintura, la degradación de colores asociada a la técnica de degradé.
En las artes visuales técnica de disminución del tamaño de las figuras de un cuadro, con arreglo a las leyes de la perspectiva.
En bioquímica, se refiere al catabolismo.

Enlaces externos